Hippolyte Fizeau – fisico francese
Fizeau – cratere lunare